Die 3. Powerchairhockey-Europameisterschaft wurde vom 4. bis 11. Juni 2012 in Finnland ausgetragen. Die Spiele fanden in Nastola, im Pajulahti Sport Centre, statt.

Den Titel des Europameisters im Powerchair-Hockey gewann zum dritten Mal die Niederlande, das im Finale Belgien bezwang. Bronze ging an Finnland.

Gruppenspiele

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Platzierungsspiele

Spiele um Platz 5–8

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Endspiel

Torschützen Top Ten

Abschlussplatzierung

Weblink 
 IWAS Powerchair Hockey Verband

Einzelnachweise 

Elektrorollstuhl-Hockeywettbewerb
Sportveranstaltung in Lahti
Sportveranstaltung 2012
Behindertensport (Finnland)